Claudio Boccaccini – regista teatrale italiano
 Giovanni Francesco Boccaccini – pittore e decoratore italiano
 Otello Boccaccini – cantante italiano
 Simone Boccaccini – terrorista italiano